Метли́цкая — русская женская фамилия; имеет мужскую форму Метлицкий.

Известные носители:
 Метлицкая, Ирина Юрьевна (1961—1997) — советская и российская актриса.
 Метлицкая, Мария (род. 1959) —  российская писательница.

См. также 
 Метлицкий